Мамеддурды Сарыханов (туркм. Mämmetdurdy Saryhanow) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1963 году в городе Сердар Балканского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1986 году окончил Ленинградский государственный университет. По специальности — лингвист-литературовед.

Кандидат филологических наук.

Карьера 
1986—1991 — лаборант, младший научный сотрудник, аспирант Института языка и литературы им. Махтумкули Академии наук Туркменистана.

1991—1996 — ученый секретарь, заместитель директора по научной работе Института языкознания им. Х.Байлиева.

1996—2000 — заместитель директора по научной работе Института языка и литературы им. Махтумкули Высшего совета по науке и технике при Президенте Туркменистана.

28.07.2000 — 22.04.2004 — директор Туркменского национального института образования.

23.08.2002 — 22.04.2004 — министр образования Туркменистана (по совместительству).

22 апреля 2004 года уволен за серьезные недостатки в работе. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 

 Медаль «Гайрат»
 Медаль «За любовь к Отечеству»

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени 
 Имя: Мамметдурды

Министры образования Туркменистана
Персоналии по алфавиту